Morat (color), color semblant al lila 
 Morat (heràldica), color heràldic entre el gules i el porpra
 Morat (banda de música), una banda colombiana de pop formada a Bogotà, Colòmbia
 Morat o hematoma, acumulació de sang causat pel trencament de vasos capil·lars que apareix generalment com a resposta corporal d'un cop, una contusió o un magolament
 Morat  o Murten , comuna suïssa del cantó de Friburg, situada al districte de See, del que és capital
 Philippe Morat, botànic francès